Le Zoute
 Royal Zoute Golf Club

Articles connexes 
 Knokke-Heist
 Le Zwin

Divers 
 Petites vacances à Knokke-le-Zoute, téléfilm (2009)